La trepadora puede referirse a:

 La trepadora, novela de Rómulo Gallegos de 1925.
 La trepadora, película mexicana de 1944.
 La trepadora, telenovela venezolana de 2008.